Janszoon, qui signifie fils de Jan ou fils de Johan en néerlandais, est un patronyme porté notamment par :
 
 Anthony Janszoon van Salee (1607-1676), pirate et marchand américain d'origine néerlandaise,
 David Janszoon Padbrué (1553-1635), compositeur, chanteur et joueur de luth néerlandais,
 Dirk Janszoon Sweelinck (1591-1652), organiste et compositeur néerlandais,
 Jan Janszoon (1570-1641), pirate néerlandais,
 Lucas Janszoon Waghenaer (1533-1605), marin et cartographe néerlandais,
 Willem Janszoon (1570-1630), navigateur et gouverneur colonial néerlandais.

Patronyme néerlandais